Vesunna  peut désigner :
 Vesunna, la capitale romaine de la tribu gauloise des Pétrocores ;
 le musée Vesunna, implanté sur les ruines de la cité ;
 Vesunna, la déesse éponyme du site ;
 Vesunna I, un rabaska, utilisé pour des visites touristiques de Périgueux sur l'Isle.